Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 502 dans le monde.

 Route fédérale 502 en Allemagne
 RS-502 au Brésil
 Route régionale 502 en Finlande
 Autoroute A502 en France
 Route européenne 502 en France
 Route nationale 502 en France